Osoby:
 Ernst Matray – węgierski tancerz
 Maria Matray – niemiecka aktorka

Zobacz też:
 Matrei